

Letteratura
Il gatto nero (The Black Cat) – racconto del 1843 di Edgar Allan Poe

Cinema
The Black Cat  – film del 1934 diretto da Edgar G. Ulmer
The Black Cat  – film del 1941 diretto da Albert S. Rogell
The Black Cat  – film del 1966 diretto da Harold Hoffman
Il gatto nero (The Black Cat) – film del 1989 di Luigi Cozzi

Pagine correlate
Black Cat (disambigua)
Il gatto nero